Le mardi  est le  de l'année 1768.

Naissances 
 Jean-Jacques Durand de Chiloup (mort le ), écuyer, officier de cavalerie et homme politique français
 Lodewijk van Heeckeren van de Cloese (mort le 19 novembre 1831), homme politique néerlandais
 Antoine Lhoyer (mort le ), compositeur et guitariste français

Décès

Autres événements 

 Mariage de Frédéric-Auguste de Brunswick-Wolfenbüttel-Œls

Voir aussi 
 6 septembre